

Patronyme
 Michele Tricca, (1993- ), est un athlète italien.
 Angiolo Tricca, (1817-1884), fut un peintre italien du .

Arachnologie
 Tricca Simon est le synonyme d'Arctosa, un genre d'araignées aranéomorphes de la famille des Lycosidae.

Homonymie
Homonymie de patronyme